Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Kotarba − polski chemik
 Beniamin Kotarba − polski oficer
 Henryk Kotarba − polski technik elektronik, krótkofalowiec, artysta malarz, społecznik
 Marek Kotarba − polski artysta ceramik, rzeźbiarz, malarz, rysownik i grafik
 Maria Kotarba − polska kurierka ruchu oporu, Sprawiedliwa Wśród Narodów Świata